Turowla – wieś na Białorusi
 Turowla – jezioro na Białorusi